Der Belgische Fußballpokal (, ) ist der Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im belgischen Fußball. Er wird seit 1912 mit einigen Unterbrechungen ausgetragen. Der erste Pokal wurde aber bereits 1908 vergeben. Damals und auch 1909 spielten jedoch keine Vereine, sondern Regionen gegeneinander. 1912 wurde der erste Pokal an eine Vereinsmannschaft vergeben. Seit 1954 findet das Finale, mit zwei kurzen Unterbrechungen, im Brüsseler Heysel-Stadion bzw. König-Baudouin-Stadion statt.

Seit 2015 trägt der Wettbewerb den Sponsorennamen Croky Cup, nach einem Hersteller von Kartoffelchips und Brezeln.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger 

*1971 und 1979 als Beerschot VAC, 1997 als Germinal Ekeren und 2005 als Germinal Beerschot Antwerpen.
**1912 als Racing Club de Bruxelles und 1935 als Daring Club de Bruxelles.
***1974 als KSV Waregem.

Weblinks 

 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)
 weltfussball.de: Siegerliste

Einzelnachweise 

 
Fußballwettbewerb in Belgien